De geest moet waaien, roman van Johnny van Doorn uit 1977
 De geest moet waaien, literair festival in Arnhem van 2010 tot 2014, daarna Nieuwe Types